Il doppio del torneo di tennis Tel Aviv Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Per Hjertquist e Steve Krulevitz che hanno battuto in finale Eric Fromm e Cary Leeds 7–6, 6–3.

Teste di serie 

 Ilie Năstase /  Tom Okker (quarti di finale)
 Heinz Günthardt /  Chris Mayotte (semifinali)

 Eddie Edwards /  Leo Palin (quarti di finale)
 Per Hjertquist /  Steve Krulevitz (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tel Aviv Open 1980